

Patronyme 

 Armaan Ebrahim, né le  à Chennai, est un pilote automobile indien ;
 Hasen Ebrahim est un des 112 membres du Conseil de la Fédération éthiopien ;
 Mohammad Ebrahim Hemmat est un des commandants du Corps des Gardiens de la révolution islamique ;
 Mohammad Reza Ale Ebrahim est un écrivain, chercheur et anthropologue iranien ;
 Redwan Ebrahim (né en 1997), coureur cycliste éthiopien.

Prénom 
 
Patronyme iranien